Гаплогруппа V — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Происхождение 
Предполагалось, что гаплогруппа V возникла около 12 тыс. лет назад. Брайан Сайкс предполагал, что она происходила из Иберии, однако позднейшие исследования древней ДНК указали на полное отсутствие  гаплогруппы V в Стране Басков ещё около 2500 г. до н. э. По расчётам YFull, V произошла примерно 4400 л. н. от митохондриальной гаплогруппы HV0a, от которой также происходят субклады HV0a1-7 (митохондриальная гаплогруппа H происходит не от HV0, а от HV).

Палеогенетика 
 Гаплогруппа V была обнаружена у представителей иберо-мавританской культуры из Тафоральта в Марокко.
 V14 определили у неолитчика из Бжесць-Куявски (образец N27, Brześć Kujawski (BKG), 4600—4000 лет до н. э., Oslonki, Польша).
 V14 определили у представителя культуры воронковидных кубков (образец N18, 3636—3389 лет до н. э., Pikutkowo, Польша).
 V7 была обнаружена у представителя новосвободненской культуры.
 Гаплогруппа V была обнаружена у представителей трипольской и унетицкой культур и культуры линейно-ленточной керамики, натуфийской культуры.
 V7 определили у представителя культуры Злота poz414/ind.8/6 (2900—2500 лет до н. э.) из Злоты в Польше.
 Гаплогруппа V была обнаружена у представителей культуры ямочной керамики (2800—2000 лет до н. э.) с острова Готланд.
 V2a определили у образца железного века Узбекистана L7999 (кушанский период, 2100—1500 л. н.).
 V1a1 определили у раннего аварского военного лидера (Early Avar military leader, 620—660 гг.).
 V1a обнаружена у двух скелетов, найденных в окрестностях крепости Капидава в Добрудже (880—990 года).
 V7a определили у образца kal006 из Сигтуны (X—XII века).
 Гаплогруппа V определили у украинских образцов VK539 (V40) и VK540 из Шестовицкого археологического комплекса и у норвежского образца VK547 (VIII—XI век). V1a1 обнаружена у английского образца VK144 из Оксфорда (880—1000 гг.), V7b обнаружена у датского образца VK362 с острова Лангеланн (X век), V13 обнаружена у российского образца VK253 из Гнёздова (X—XI век), V25 обнаружена у датского образца VK65 с кладбища Tollemosegård (поздний германский железный век/ранняя эпоха викингов).

Распространение 
Особенно высока концентрация данной гаплогруппы в Нидерландах и северной Скандинавии, а также среди басков; ещё более высокая концентрация наблюдается среди пасьего в близлежащей Кантабрии.

Популярная культура 
В своей популярной книге «Семь дочерей Евы» Брайан Сайкс назвал гипотетическую женщину, от которой происходит данная гаплогруппа, Вельдой (:en:Velda).

См. также

Примечания

Ссылки

Общие сведения 
 Ian Logan’s Mitochondrial DNA Site

Гаплогруппа V 
 Family Tree DNA Project: mtDNA Haplogroup V
 Spread of Haplogroup V, from National Geographic
 Velda
 Danish Demes Regional DNA Project: mtDNA Haplogroup V

V
Доисторический Кавказ